Dit is de wereldranglijst van maart 2013 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 14 maart 2013.

Mannen 03